Mama Nina (del quechua mama madre y nina fuego, ''Madre Fuego'') en la mitología y religión inca era la diosa del fuego. Representaba la luz, el fuego, los volcanes, y estaba relacionada con todos estos elementos. Era una de las Cuatro Madres Elementales; las otras tres eran la Pachamama, Mama Qucha y Mama Wayra.

Referencias 

Diosas incaicas
Diosas del fuego